Le championnat d'Europe de basket-ball 1967 s'est disputé en Finlande du 28 septembre au 8 octobre 1967.

Lieux de compétitions 

Les rencontres se sont déroulées à Helsinki et Tampere

Les groupes 
Les 12 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 

1967
Basket-ball
Basket-ball 1967
Basket-ball 1967
Europe 1967
Europe
1967 en Finlande
Championnat Europe Basket-ball
Championnat Europe Basket-ball